Большеви́к () — рабочий посёлок в Гомельском районе Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр Большевистского сельсовета.

'''Следуют автобусные маршруты № 43, 43а, 43б и маршрутное такси 34тк

 Расположение 
В 8 км от железнодорожной станции Костюковка (на линии Гомель—Жлобин).

Территория посёлка состоит из трех чересполосных участков: основного площадью 198,3207 га, а также двух меньших: Лазурная площадью 15,7658 га, отделённого от основного посёлка полосой отвода железной дороги в районе железнодорожной станции Лазурная, а также участка площадью 2,1678 га к северу от деревни Рассветная. Фактически составляющие единый массив застройки с посёлком Большевик, ограниченный с запада Путевой улицей, с юга улицей Сосновой, с востока шоссе Гомель-Могилёв, а с севера полосой отвода железной дороги, согласно данным Публичной кадастровой карты, находится в административном подчинении посёлка Костюковка, который в свою очередь находится в подчинении Администрации Железнодорожного района г. Гомеля.

 История 
В 1950 году из посёлков 1,2,3 и 4 торфозавода «Большевик» образован рабочий посёлок Большевик''.

Население

Экономика 
В поселке работает торфозавод «Большевик», производящий специальное оборудование для торфодобывающей промышленности.

См. также 
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания 

Населённые пункты Гомельского района
Посёлки городского типа Гомельской области
Рабочие посёлки Белоруссии